Нова Гора може да се односи на:

 Нова Гора (Долењске Топлице), насељено место у Општини Долењске Топлице у Републици Словенији
 Нова Гора (Кршко), насељено место у Општини Кршко у Републици Словенији
 Нова Горица (Литија), насељено место у Општини Литија у Републици Словенији